Kiğı (district), een district van de Turkse provincie Bingöl
 Kiğı (stad), de hoofdplaats van het district